Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Вильнюс)
 Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Даугавпилс)
 костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Львов)
 Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Москва)
 Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Смоленск)

См. также 

 Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
 Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии